C-Reihe steht für:
 eine Motorrad-Baureihe der Marke BMW, siehe BMW-Motorrad #C-Reihe
 eine Reihe deutscher Papierformate

Siehe auch:
 Baureihe C (Begriffsklärung)
 C-Klasse (Begriffsklärung)
 C-Serie (Begriffsklärung)